Německé příjmení Blumentritt má více nositelů:

 Ferdinand Blumentritt (1853–1913), středoškolský profesor, autor článků a knih o Filipínách a jejich etnografii
 Friedrich Blumentritt (1879–1951), česko–německý středoškolský profesor, výtvarník a vlastivědný pracovník
 Günther Blumentritt (1892–1967), německý generál

Externí odkazy 
 

Německá příjmení